Апра — бухта острова Гуам, используемая как гавань военно-морского флота США в Тихом океане.

Описание 
Гавань Апра расположена на западном побережье острова Гуама (около 13°26' северной широты и 144°40' западной долготы). Аганья, крупнейший город Гуама, расположена приблизительно в шести морских милях к востоку-северо-востоку от Апры.

Апра — природная бухта, улучшенная человеком, состоящая из Внешней и Внутренней гаваней. Полуостров Ороте образует южную границу Внешней гавани. Северная сторона Внешней гавани образована волнорезом, часть которого, к западу от острова Кабрас, искусственного происхождения. Средняя высота волнореза — около 15 футов (4,6 м).

Внутренняя гавань простирается к югу от восточной части Внешней гавани. Холмы к востоку и к юго-востоку от порта защищают бухту от ветров с этих направлений, но не защищают порт с других сторон света.

Ширина входа во Внешнюю гавань Апры — около 500 ярдов (457 м), глубина — более чем 100 футов (30,5 м). Хотя Внешняя гавань имеет много областей, где глубины превышают 100 футов, в ней имеются и мелководья, а также рифы. Они расположены в восточной части гавани, поблизости от входа во Внутреннюю Гавань.

Дно гавани очень хорошее, песчаное.

Причал «K», служащий для погрузки боеприпасов, расположен на южной стороне Внешней Гавани, приблизительно в 1200 ярдах к востоку от входа в гавань. В результате специально проведённой выемки грунта, глубины рядом с Причалом K составляют теперь 45÷50 футов (от 13,7 до 15,2 м).

Осадка судов, входящих во Внутреннюю гавань, не должна превышать 9,8 м.

Большинство кораблей и плавсредств ВМС США, стоящих на якорях, располагаются при NAVACTS, на западной стороне Внутренней гавани.

В обоих гаванях Апры имеется в общей сложности 21 бочка для швартовки кораблей и судов.

Военно-морская база 

После 1998 года в ВМБ Апра был установлен плавучий док, приспособленный для ремонта крупных военных кораблей, включая такие крупные, как универсальные десантные корабли типа «Тарава».

В январе 2001 было принято решение о размещение на Гуаме до трёх быстроходных многоцелевых атомных подводных лодок. Первая из подводных лодок перешла на базирование в Апру в ноябре 2002 года.

Размещение атомных субмарин на Гуаме позволяет им быть ближе к Дальневосточному ТВД, тем самым увеличивая продолжительность выполнения миссий по боевому патрулированию вод Тихого океана.

На июнь 2004 года на ВМБ Апра базировались 3 многоцелевые атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес».

Корабли, приписанные к базе:
 SSN-705 «Сити оф Корпус-Кристи»;
 SSN-713 «Хьюстон»;
 SSN-715 «Буффало».

Ссылки 
 ВМБ Апра на сайте Global Security

Заливы Гуама
Военно-морские базы США